Mathilde „Hilde“ Gerg (* 19. Oktober 1975 in Lenggries, amtlicher Familienname seit ihrer ersten Heirat: Graßl) ist eine ehemalige deutsche Skirennläuferin.

Biografie 
Gerg gewann in ihrer Karriere insgesamt sechs olympische und WM-Medaillen: Gold im Slalom und Bronze in der Kombination bei den Olympischen Winterspielen 1998 in Nagano, WM-Bronze im Super-G und der Kombination 1997, WM-Bronze im Super-G 2001 und WM-Gold im Mannschaftswettbewerb 2005. Bei der Eröffnung der Olympischen Winterspiele 2002 in Salt Lake City war sie Fahnenträgerin der deutschen Delegation, gewann aber weder in der Abfahrt noch im Super-G eine Medaille.

Für den Gewinn der Gold- und der Bronzemedaille bei den Spielen 1998 in Nagano erhielt sie das Silberne Lorbeerblatt.

Ihre ersten Olympischen Spiele erlebte sie bereits 1994 in Lillehammer, wo sie (mit Startnummer 28) im Riesentorlauf – nach einem 2. Rang im ersten Lauf – ausschied. 1994 wurde sie Juniorenweltmeisterin, 1996/97 und 2001/02 gewann sie jeweils den Disziplinen-Weltcup im Super-G. Im Laufe ihrer Karriere konnte sie 20 Weltcupsiege erringen. Am 21. November 2005 erklärte sie nach einer schweren Verletzung ihren Rücktritt vom Leistungssport. Von 2006 bis 2012 war sie Co-Kommentatorin bei Skiübertragungen des ZDF, für das sie während der Olympischen Winterspiele 2022 in Peking als Expertin im Studio mitwirkte.

Erfolge

Olympische Winterspiele 
 Lillehammer 1994: 8. Kombination, 18. Super-G
 Nagano 1998: 1. Slalom, 3. Kombination, 9. Abfahrt, 10. Super-G, 13. Riesenslalom
 Salt Lake City 2002: 4. Abfahrt, 5. Super-G

Weltmeisterschaften 
 Sierra Nevada 1996: 10. Kombination, 13. Slalom, 17. Riesenslalom, 19. Super-G
 Sestriere 1997: 3. Super-G, 3. Kombination, 6. Slalom, 14. Riesenslalom, 15. Abfahrt
 Vail/Beaver Creek 1999: 4. Super-G, 4. Kombination, 12. Abfahrt
 St. Anton 2001: 3. Super-G, 6. Abfahrt
 St. Moritz 2003: 14. Abfahrt, 20. Super-G
 Bormio 2005: 1. Mannschaftswettbewerb, 8. Abfahrt, 13. Super-G

Weltcupwertungen 
Hilde Gerg gewann je zweimal die Disziplinenwertungen im Super-G und in der Kombination.

Weltcupsiege 
59 Podestplätze, davon 20 Siege (7 × Abfahrt, 8 × Super-G, 1 × Slalom, 1 × Parallelslalom, 3 × Kombination):

Deutsche Meisterschaften 
 Deutsche Meisterin im Super-G 1997 und in der Abfahrt 2005

Sonstiges 
Gerg nahm 2018 an der dritten Staffel der Wettkampfshow Ewige Helden teil.

Privates 
Hilde Gerg lebt in Schönau am Königssee. Seit ihrer Heirat mit Wolfgang Graßl im Juni 2000 führt sie dessen Familiennamen (wobei sie zu von ihr begleiteten Sportveranstaltungen weiterhin unter ihrem bekannten Wettkampfnamen Gerg auftritt). Mit ihm hat sie eine Tochter (* 2007) und einen Sohn (* 2009). Am 12. April 2010 starb ihr Mann an einem Riss der Aorta. Gerg ging 2014 eine zweite Ehe mit dem Physiotherapeuten Marcus Hirschbiel ein und wurde im Sommer 2015 zum dritten Mal Mutter.

Veröffentlichungen 
 Der Slalom meines Lebens. Edel Sports, Hamburg 2021, ISBN 978-3-98588-000-3

Weblinks 
 
 
 Website von Hilde Gerg

Einzelnachweise 

Alpiner Skirennläufer (Deutschland)
Olympiasieger (Ski Alpin)
Weltmeister (Ski Alpin)
Deutscher Meister (Ski Alpin)
Olympiateilnehmer (Deutschland)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer einer Alpinen Skiweltmeisterschaft
Träger des Silbernen Lorbeerblattes
Mitglied der Hall of Fame des deutschen Sports
Sportler (Landkreis Berchtesgadener Land)
Deutscher
Geboren 1975
Frau